Slovo Chełmiec má více významů: 
 Chełmiec (hora) – vrch ve Valbřišských horách
 rozhledna na Chełmci

 Gmina Chełmiec – gmina v Malopolském vojvodství, v okrese Nowy Sącz
 Chełmiec (Chełmiec) – ves v gmině Chełmiec
 Chełmiec (Męcinka) – ves v gmině Męcinka
 Chełmiec (Kraśniczyn) – ves v gmině Kraśniczyn
 Chełmiec (Sępopol) – osada v gmině Sępopol